Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Chaparral, statisztikai település Új-Mexikó államban
 Kanada
 Chaparral, Calgary egyik kerülete
 Kolumbia
 Chaparral, város Tolima megyében
egyéb
 Chaparral (más néven macchia), mediterrán, bozótos alapú növényzet